Lysen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lysen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (5,45 ha)
Lilla Lysen, sjö i Torsby kommun, 
Lysen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (27,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn